Gari peut désigner :

Gastronomie 
 le gari, nom japonais de la préparation de gingembre mariné qui accompagne traditionnellement les sushis ;
 le gari est le nom de la farine de manioc dans certaines régions de l’Afrique de l'ouest.

Mythologie 
 Gari, mot basque désignant le froment ou le blé.

Toponymie 
 Gari, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
 Gari, un village de la République de Macédoine situé sur le territoire de la municipalité de Debar ;
 Gari, un village de Géorgie situé dans la région de Ratcha.

Politique  
 Groupes d'action révolutionnaire internationalistes, organisation de lutte armée antifranquiste des années 1970.

Culture 
 Gari, sculpteur sur métal angevin ;
 Gari est un groupe de rock électronique japonais.

Science 
 Gari, genre de mollusques ;
 en langue Hindi de l'Inde du Nord, Gari est le mot pour une variété de noix de coco.

Sport 
Gari est une romanisation du japonais 刈 qui désigne un fauchage en judo ; voir Technique de projection.